Viljoen ist der Familienname folgender Personen:

 Annari Viljoen (* 1987), südafrikanische Badmintonspielerin
 Carina Viljoen (* 1997), südafrikanische Leichtathletin
 Constand Viljoen (1933–2020), südafrikanischer Offizier und Politiker
 Daniel du Plessis Viljoen (1892–1972), südafrikanischer Politiker und Administrator
 Gerrit Viljoen (1926–2009), südafrikanischer Hochschullehrer und Minister
 Joggie Viljoen (* 1945), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Johannes Viljoen (1904–1976), südafrikanischer Leichtathlet
 Marais Viljoen (1915–2007), südafrikanischer Politiker und Staatspräsident
 Marlie Viljoen (* 2000), südafrikanische Leichtathletin
 Ollie Viljoen (1938–2014), südafrikanischer Akkordeonist
 Sunette Viljoen (* 1983), südafrikanische Speerwerferin
 Tina Viljoen, Filmregisseurin, Filmeditorin und Filmproduzentin
 Willem Viljoen (* 1985), südafrikanischer Badmintonspieler